Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1988 odbyły się między 4 a 10 kwietnia 1988 w szkockim Glasgow, w the Summit Centre.

Tytuł mistrzów świata po raz pierwszy zdobyły Niemki (Andrea Schöpp), które w dwóch poprzednich latach przegrywały z Kanadą w finale, w tym roku jednak Kanada (Heather Houston) została pokonana wynikiem 9:3. Brązowy medal zdobyły Szwedki (Anette Norberg), które pokonały w małym finale Norweżki (Anne Jøtun Bakke) 14:2.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1988
1988 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Glasgow
1988 w Wielkiej Brytanii